Sylphe désigne :

 Sylphe, une créature mythologique de l’air ;
 Le Sylphe, un roman épistolaire publié en 1779 par Georgiana Cavendish, duchesse de Devonshire ; 
 le Sylphe, un voilier dessiné et fabriqué par Michel Dufour ;
 les sylphes, des oiseaux-mouches ;
 les sylphes, ou sprites, autre nom des TLE ou phénomènes lumineux éphémères.

Voir aussi